Polenske ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Polenske (1849–1911), deutscher Chemiker
 Karl Polenske (1881–1949), deutscher Jurist

Siehe auch:
Polenske-Zahl
Polensky
Polenzko